Karl Mylius ist der Name folgender Personen:

* Karl Mylius (Mediziner) (1896–1991), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer
 Karl Josef von Mylius (1778–1838), deutscher Jurist und Politiker, Oberbürgermeister von Köln

Siehe auch:
 Carl Mylius